Ба́рболес (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта-дель-Эбро. Занимает площадь 15,77 км². Население — 333 человека (на 2010 год). Расстояние — 32 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página web del ayuntamiento 
 Aragón Mudejar

Муниципалитеты Сарагосы
Населённые пункты Сарагосы